Спартакиада народов СССР 1986:
 Летняя Спартакиада народов СССР 1986
 Зимняя Спартакиада народов СССР 1986